Service poate fi:

 Romprest Service
 IIRUC Service
 Carols Service
 United Parcel Service
 Service Civil International
 United States Postal Service
 Royal Naval Air Service
 Quality of Service
 Secret Intelligence Service
 National Health Service
 Internet Service Providers

Services 
 Accor Services
 Forte Business Services, companie de IT din România
 IT Six Global Services, companie de IT din România
 International Transactions & Services (IT&S), companie distribuitoare de produse IT din România
 Transport Trade Services, grup de companii de transport din România
 Autotechnica Fleet Services
 Fleet Management Services
 Rompetrol Well Services
 International Launch Services
 Zurich Financial Services
 TBIH Financial Services Group NV
 Internet Information Services